Алекса́ндр Ники́тич Лознево́й (1911—2005) — российский поэт, прозаик, журналист, член Союза писателей СССР, автор более двух десятков книг. Участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Почётный гражданин Магнитогорска.

Биография 
 1911, 17 марта — родился в селе Большетроицком Курской губернии в крестьянской семье. Начальную грамоту постигал самоучкой.
 1923 — поступил в сельскую школу
 1928 — ушёл на заработки, работал землекопом на строительстве Харьковского тракторного завода
 1933, апрель — прибыл по вербовке в Магнитогорск на строительство Магнитогорского металлургического комбината, где начал работать токарем в механическом цехе. Первые шаги в журналистику и литературу сделал с магнитогорскими поэтами Б. Ручьёвым, М. Люгариным, В. Макаровым, Л. Татьяничевой. Работал сотрудником газеты «Магнитогорский рабочий», начал печататься в местных газетах и журналах.
 1933 — призван на службу в армию
 1939 — призван на Финскую войну
 1941 — с последнего курса Литературного института имени Горького ушёл на фронт Великой Отечественной войны, которую прошёл от начала до конца. На фронтах войны командовал стрелковым и миномётным взводами, работал в дивизионных, армейских и окружных газетах (последней из послевоенных была армейская газета на Чукотке). В 1943 году вступил в ВКП(б).
 1951 — в Симферополе вышла в свет первая книга Александра Лозневого: стихотворный сборник «Малышам».
 1954 — переехал в Минск, принят в Союз писателей СССР
 1968 — вернулся в Магнитогорск
 1986 — награждён Почётной грамотой Верховного Совета РСФСР «За многолетнюю плодотворную литературную и общественную деятельность»
 1998 — удостоен звания «Почётный гражданин Магнитогорска»
 2003 — переехал в Минск к дочери
 2005, 22 мая — скончался в Минске в возрасте 94 лет

Литературная деятельность 
Основополагающей темой творчества Александра Лозневого является военная тема. Многие из его стихов положены на музыку, став популярными песнями. В годы жизщни на Чукотке Лозневой собирал и переводил на русский язык сказания местных народов, собранные впоследствии в книгу «Чукотские сказки», переведённую на многие языки народов СССР.
Романы
 Крепость Магнитная (1983)
 Эдельвейсы — не только цветы (1979)
Повести
 Дорога в горы
 Жить и любить
 Плач-песня
Циклы стихов
 Высокое небо, пути широки
 Края мои широкие
 Солдатские строки
 Шишки на голову
Книги
 1948 — Утро в горах. — Челябинск.
 1951 — Малышам (стихи). — Симферополь, Крымиздат, 20 с. Тираж: 15000 экз.
 1952 — Края мои широкие (стихи и песни). — Минск, Госиздат БССР, 82 с. Тираж: 4000 экз.
 1955 — Мальчик на льдине (рассказ в стихах). — Владивосток, Приморское книжное издательство, 30 с. Тираж: 50000 экз.
 1956 — Чукотские сказки. — Москва.
 1959 — В походе и дома (стихи и басни). — Минск, Госиздат БССР, 107 с. Тираж: 4000 экз.
 1961 — Дорога в горы (повесть). — Минск, Госиздат БССР, 158 с. Тираж: 40000 экз.
 1966 — Дорога в горы (повесть). — Москва, Воениздат, 147 с. Тираж: 65000 экз.
 1970 — Жить и любить (повесть). — Минск, «Беларусь», 136 с. Тираж: 15000 экз.
 1974 — Чукотские сказки. — Москва.
 1978 — Чёрная птица (чукотские сказки, для дошкольного и младшего школьного возраста), Челябинск, Южно-Уральское книжное издательство. — 38 с.
 1979 — Эдельвейсы — не только цветы (роман). — Челябинск, Южно-Уральское книжное издательство, 351 с. Тираж: 15000 экз.
 1980 — Чёрная птица (чукотские сказки, для младшего школьного возраста). — Ташкент, «Еш гвардия», 56 с. Перевод на узбекский язык Я. Худайкулова.
 1983 — Крепость Магнитная (роман). — Челябинск, Южно-Уральское книжное издательство, 372 с. Тираж: 15000 экз.
 1986 — Чёрная птица (чукотские сказки, для детей). — Тбилиси, «Накадули», 83 с. Перевод на грузинский язык М. Зубадалашвили.
 1996 — Магнитогорские пальмы (лирика). — Магнитогорск, «МиниТип», 220 с. Тираж: 1000 экз. ISBN 5-86172-028-2
 1998 — Давно и недавно. — Магнитогорск, «АРС-Экспресс», 269 с.
Публикации
 Стихи. — Поэты литбригады. — Челябинск, Южно-Уральское книжное издательство, 1969, с. 150—153.
 Стихи. — «Магнитогорский рабочий», 16 июля 1994, с. 6.
 Плач-песня (повесть). — «Магнитогорский рабочий», 1995, № 139—151, с. 3.
 Что прожито, то прожито (песня). — «Магнитогорский рабочий», 16 февраля 1999, с. 3.
 Вдали от России. — «Вестник Российской литературы» (Москва), 2005—2006, № 4—5, с. 252.
 Родные напевы. — «Магнитогорский металл», 16 июня 2007, с. 12.
 Реквием (стихотворение). — «Магнитогорский металл», 9 октября 2007, с. 5.
Рукописи
После смерти Александра Лозневого осталась его рукопись неопубликованной книги стихов под названием «Родные напевы».

Звания и награды 
 Орден Красной Звезды (дважды)
 Орден Отечественной войны I степени
 Медаль «За боевые заслуги»
 Почётная Грамота Президиума Верховного Совета РСФСР «За многолетнюю плодотворную литературную и общественную деятельность» (1986)
 Почётный гражданин Магнитогорска (1998)

Мемориал 
В 2010 году на фасаде дома № 18 по улице Строителей в Магнитогорске, где с 1968 по 2003 год жил и работал Александр Лозневой, установлена мемориальная доска в его честь.

Литература 
 Баканов В. Лозневой Александр Никитович // Магнитогорск (краткая энциклопедия). — Магнитогорск: Магнитогорский дом печати, 2002. — С. 424.
 Белозерцев А. Священного призвания стихия (о жизни и творчестве поэтов Южного Урала). — Челябинск: Челябинский дом печати, 2005.
 Большая жизнь Александра Лозневого // Магнитогорский металл. — 1 июня 2010.
 Воронова И. «Прощай, хутор»: о книге Александра Лозневого // Поэзия Магнитогорска: опыт исследования региональной литературы (сб. науч. ст.). — Магнитогорск: Изд-во МаГУ, 2008. — С. 32—34.
 Воскобойникова И. «Прощай, хутор» (о книге Александра Лозневого) // VI Ручьёвские чтения: Сб. матер. межвузовской науч. конф. — Магнитогорск, 2001. — Ч. 1. — С. 109—110.
 Дышаленкова Р. Строитель. Фронтовик. Писатель // Магнитогорский рабочий. — 16 февраля 1985.
 Заманская В. Поклонюсь Истории: о книге лирики А. Лозневого // Поэзия Магнитогорска: опыт исследования региональной литературы (сб. науч. ст.). — Магнитогорск: Изд-во МаГУ, 2008. — С. 30—32.
 Кондратковская Н. Сказки идут по стране (о творчестве А. Лозневого) // Магнитогорский рабочий. — 10 августа 1974.
 Кондратковская Н. Сказки Севера (рецензия на «Чукотские сказки» А. Лозневого) // Челябинский рабочий. — 28 сентября 1974.
 Кондратковская Н. Верность правде (заметки о творчестве А. Лозневого) // Магнитогорский рабочий. — 27 марта 1976.
 Кондратковская Н. Писатель-патриот (о творчестве А. Лозневого) // Магнитогорский рабочий. — 17 марта 1981.
 Куклина Е. Певцу Магнитки // Магнитогорский рабочий. — 28 мая 2010.
 Павелин В. Последний из могикан // Магнитогорский рабочий. — 16 февраля 1999. — С. 3.
 Магнитогорск (краткая энциклопедия). — Магнитогорск: Магнитогорский дом печати, 2002. — С. 424.
 Никитина В. В трудном сорок втором // Неман. — Минск, 1962. — № 2.
 Петренко В. В пламени вдохновения // Крутой поворот. — Пласт: ООО «Линотипист», 2007. — С. 106—113.
 Поэты Урала. — Т. 2. — Свердловск, 1976.
 Русская советская поэзия Урала. — Свердловск, 1983.
 Семёнова Н. Долгая жизнь Лозневого // Магнитогорский металл. — 12 марта 2010.
 Смычагин П. В ногу с веком // Челябинский рабочий. — 15 марта 1981.
 Шмаков, Александр Андреевич, Шмакова, Татьяна Александровна. Урал литературный : Крат. биобиблиогр. слов. / А. А. Шмаков, Т. А. Шмакова. — Челябинск :  Южно-Уральское книжное издательство, 1988. — 366 с.  — С. 157—158. — ISBN 5-7688-0264-9

Примечания

Ссылки 
 
 Произведения Александра Лозневого в журнале «Самиздат»
 Информация о книгах Александра Лозневого на сайте «Библус»

Русские поэты
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Первостроители Магнитки
Почётные граждане Магнитогорска
Награждённые Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР
Члены Союза писателей СССР